Kulli (Elva), een plaats in de Estlandse gemeente Elva, provincie Tartumaa
 Kulli (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna, provincie Pärnumaa
 Kulli (Raasiku), een plaats in de Estlandse gemeente Raasiku, provincie Harjumaa
 Kulli (Tõrva), een plaats in de Estlandse gemeente Tõrva, provincie Valgamaa
 Kulli, tot in 2014 de naam van Kärla-Kulli
 Kulli, tot in 2014 de naam van Lümanda-Kulli